Neva, un fleuve de Russie ;
 Grande Neva, défluent sud de la Neva ;
 Petite Neva, défluent nord de la Neva ;
Bataille de la Neva
Alexandre « de la Neva » (Nevski)
 Fondation Neva, fondation suisse destinée à la promotion des échanges culturels, sportifs et scientifiques entre la Russie et l’Europe de l’Ouest ;
 Neva, groupe de la scène batcave française ;
 NEVA pour nuit d'entrée en vigueur des autorisations, une nuit au cours de laquelle le CSA orchestre le remaniement les fréquences radio d'une région ;
 NEVA, une chanteuse de power pop française:
 Neva, personnage fictif de l'univers Spawn;